Unnaryds kyrka kan syfta på:

 Norra Unnaryds kyrka
 Södra Unnaryds kyrka